Marek Hamšík (Besztercebánya, 1987. július 27. –) szlovák válogatott labdarúgó, a Trabzonspor játékosa.

Pályafutása

Korai évek

Brescia

2004–2005-ös szezon

2005–2006-os szezon

2006–2007-es szezon

Napoli

2007–2010

2010–2011-es szezon

2011–2012-es szezon

2012–2013-as szezon

2013–2014-es szezon

2014–2015-ös szezon

2015–2016-os szezon

2016–2017-es szezon

2017–2018-as szezon

2018–2019-es szezon

Dalian Professional

IFK Göteborg

Trabzonspor

Válogatottban

Első évei

2008-as Európa-bajnokság-selejtező

2010-es világbajnokság

2012-es Európa-bajnokság-selejtező

2014-es világbajnokság-selejtező

2016-os Európa-bajnokság

2018-as világbajnokság-selejtező

2020-as Európa-bajnokság

2022-es világbajnokság-selejtező

Visszavonulás

Közlemény

Búcsúmeccse

Játékstílusa

Egyéb tevékenységei

Labdarúgással kapcsolatos tevénykenységek

Üzleti tevékenységek

Marketing és reprezentatív tevékenységek

Magánélete

Statisztika

Klubokban
2018. május 6-án lett frissítve.

A válogatottban
2020. november 18-án lett frissítve.

Góljai a válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Sikerei, díjai 
 SSC Napoli
Olasz labdarúgókupa  
győztes (2): 2012, 2014
Olasz szuperkupa 
győztes (1): 2014

Egyéni elismerései 

Serie A év fiatal játékosa: 2008
Seria A "az év csapatának tagja" (3): 2010-11, 2015-16, 2016-17
Legtöbb gólpassz a Seria A-ban (2): 2012-13, 2014-15
Peter Dubovský díj (2): 2007, 2008
Az év szlovák labdarúgója (8): 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Európa-liga év csapatának a tagja: 2014-15

Rekordok 

Az SSC Napoli csapatában a legtöbbszőr pályára lépett játékos : 520 mérkőzés
A Szlovák válogatottban legtöbbszőr pályára lépett játékos: 120 mérkőzés
A Szlovák válogatottban legtöbb gólt szerző játékos: 26

Jegyzetek

Források

További információk

Szlovák labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Besztercebányaiak
1987-ben született személyek
A Slovan Bratislava labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
A Brescia Calcio labdarúgói
Az IFK Göteborg labdarúgói
A Trabzonspor labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
A Kínai Szuperliga labdarúgói
Az Allsvenskan labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek